Countdown (littéralement « compte à rebours »), peut faire référence à :

Télévision

Série télévisée 

 , une série télévisée australienne diffusée de 1974à 1987 sur Australian Broadcasting Corporation ;
 Countdown, une série télévisée allemande diffusée de 2010 à 2012 sur RTL Television.

Émission de télévision 

 Countdown, la version britannique du jeu télévisé Des chiffres et des lettres diffusée depuis 1982 sur Channel 4 ;
 , une émission de télévision canadienne diffusée sur MuchMusic's.

Cinéma 
 Countdown, un film réalisé par Robert Altman et William Conrad en 1967 ;
  (Личный номер), un film russe réalisé par Yevgeni Lavrentyev en 2004 ;
  (카운트다운), un film sud-coréen réalisé par Huh Jong-Ho en 2011 ;
  (เคาท์ดาวน์), un film thaïlandais réalisé par Nattawut Poonpiriya en 2012 ;
 Countdown, un film américain réalisé par Justin Dec en 2019.

Musique 
 Countdown, un morceau de John Coltrane paru sur son album Giant Steps en 1960 ;
 Countdown, une chanson de Beyoncé Knowles, sortie en 2011 ;
 Countdown, un album du boys band EXO sorti en 2018.

Autre 
 Countdown, une police d'écriture.